1951 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 

 «Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1951 года» открылась в залах Ленинградского Союза советских художников. Издан подробный каталог работ.

 9 мая в Уфе был торжественно открыт памятник Герою Советского Союза Александру Матросову (1924—1943). Установлен в городском парке, переименованном в честь героя. Авторы памятника скульптор Эйдлин Л. Ю. и архитектор Грибов А. П.
 6 июля — «Выставка дипломных работ студентов Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина» открылась в залах Академии художеств.
 Юрий Непринцев пишет свою известную картину «Отдых после боя. Василий Теркин», в которой живописными средствами талантливо передана идея духовного единства народа в годы военных испытаний. За свою работу в 1952 году художник был удостоен Сталинской премии первой степени. Оригинал картины был подарен руководителю КНР Мао Цзэдуну. В 1953 году Юрий Непринцев пишет вторую авторскую версию картины для московского Кремля, в 1955 году — третью версию для Государственной Третьяковской галереи. Картина вошла в «золотой фонд» отечественной живописи как одно из лучших воплощений образа советского человека.
 Пётр Белоусов пишет свою хрестоматийную картину «Мы пойдём другим путём».
 Владимир Серов заканчивает работу над картиной «Ходоки у В. И. Ленина». В этом же году автор удостоен за картину Сталинской премии.
 В Москве на площади Белорусского вокзала установлен памятник А. М. Горькому. Проект памятника был создан скульптором И. Д. Шадром в 1939 году. В 1951 году скульптор В. И. Мухина завершила работу над проектом памятника. 16 декабря 2005 года памятник был перемещён в Парк Искусств. Является памятником монументального искусства федерального значения.
 15 июля — Выставка шести молодых ленинградских живописцев открылась в залах Ленинградского Союза советских художников: Нины Веселовой, Александра Гуляева, Вячеслава Загонека, Александра Пушнина, Леонида Ткаченко, Юрия Тулина.
 22 ноября — «Выставка произведений ленинградских художников 1951 года» открылась в Государственном Русском музее. Издан подробный каталог работ.
 20 декабря — "Всесоюзная художественная выставка 1951 года"открылась в Москве в Государственной Третьяковской галерее.Издан иллюстрированный каталог работ.

Сталинская премия 1951 года 
Первая степень:
 Иогансон Б. В., Соколов В. В., Тегин Д. К., Чебаков Н. Н. — за картину «Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола» (1950)
 Кукрыниксы — за серию рисунков «Поджигатели войны» и другие политические карикатуры, а также за иллюстрации к роману М. Горького «Мать»
 Меркуров С. Д., Исраелян Р. С. — за монумент «И. В. Сталин» в Ереване (1950)

Вторая степень:
 Налбандян Д. А. (также и за картину «Великая дружба» (1950)), Басов В. Н., Мещанинов Н. П., Прибыловский В. А., Суздальцев М. А. — за картину «Власть Советам — мир народам» (1950)
 Серов В. А. — за картину «Ходоки у Ленина» (1950)
 Григорьев С. А. — за картину «Обсуждение двойки» (1951)
 Яблонская Т. Н. — за картину «Весна» (1951)
 Ефимов (Фридлянд) Б. Е. — за альбом сатирических рисунков «За прочный мир, против поджигателей войны» (1950)
 Жуков Н. Н. — за иллюстрации к книге Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке»
 Яцыко, Пётр Петрович — за скульптуру «В. И. Ленин»
 Кибальников А. П. — за скульптуру «И. В. Сталин» (1950)
 Мухина В. И., Зеленская Н. Г., Иванова З. Г., Казаков С. В., Сергеев А. М. — за скульптуру «Требуем мира» (1950)
 Вронский М. К., Олейник А. П. — за памятник Т. Г. Шевченко в Сталино
 Третья степень:
 Фаттахов Л. А. и Якупов Х. А. — за картину «Подписание декрета об образовании Татарской АССР» (1950)
 Вепхвадзе А. И. — за картину «Высылка И. В. Сталина из Батума в 1903 году» (1951)
 Решетников Ф. П. — за картину «За мир» (1950)
 Неменский Б. М. — за картину «О далёких и близких» (1949)
 Мыльников А. А. — за картину «На мирных полях» (1950)
 Сатель Г. Э. — за картину «В ремесленном училище»
 Мешков В. В. — за пейзажи «Для сталинских строек», «Кама», «Просторы Камы»
 Грицай А. М. — за пейзаж «В Жигулях» (1948—1950)
 Нисский Г. Г. — за картины «У берегов Дальнего», «Пейзаж с маяком», «Порт Одесса»
 Чуйков С. А. — за картины «На мирных полях моей Родины», «У подножья Тянь-Шаня», «Утро в совхозе»
 Соколов И. А. — за серию цветных линогравюр на темы социалистического труда и серию акварелей «Музей детства А. М. Горького»
 Пономарёв Н. А. — за серию рисунков «Шахтёры Донбасса» (1949—1950)
 Тоидзе И. М. — за серию иллюстраций к книге «История Грузии»
 Резниченко А. И. — за серию иллюстраций к повестям О. Гончара «Земля гудит» и Ю. О. Збанацкого «Тайна Соколиного бора»
 Дубинский Д. А. — за иллюстрации к повести А. П. Гайдара «Чук и Гек»
 Соколов В. Н. — за скульптуру «Трудовая победа»
 Александравичюс П. П. — за скульптуру писательницы Ю. Жемайте (1950)
 Абдурахманов Ф. Г. — за скульптуру «Чабан» (1950)
 Коненков С. Т. — за скульптурные портреты «Марфинька» и «Ниночка»

Скончались 
 18 января — Эберлинг Альфред Рудольфович, русский советский живописец и график (род. в 1872).
 23 февраля — Моравов Александр Викторович, русский советский живописец, Заслуженный деятель искусств РСФСР (род. в 1878).
 8 ноября — Белкин Вениамин Павлович, русский советский живописец, график и педагог (род. в 1884).

Полная дата неизвестна 
 Пакулин Вячеслав Владимирович, русский советский живописец, график (род. в 1901).
 Алексеев Георгий Дмитриевич, русский советский скульптор и график (род. в 1881).

Примечания

Источники 
 Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. Л., Лениздат, 1951.
 Всесоюзная художественная выставка 1951 года. Живопись, скульптура, графика, цветная фотография. Каталог. Изд. Второе. М., Государственная Третьяковская галерея, 1952.
 Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л., Государственный Русский музей, 1952.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т.4. 1948—1953 годы. М., Советский художник, 1976.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. London, Izomar Limited, 1998.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа.- Санкт — Петербург: НП-Принт, 2007. — 447 с. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007.
 Vern G. Swanson. Soviet Impressionist Painting. — Woodbridge, England: Antique Collectors' Club, 2008. — p. 400. ISBN 1-85149-549-5, ISBN 978-1-85149-549-8.
 Пышный И. Н. Ленинградская живописная школа. Соцреализм 1930—1980. Некоторые имена. — Санкт-Петербург: Коломенская верста, 2008. — 344 с. — ISBN 978-5-91555-005-5.
 Конова Л. С. Санкт—Петербургский Союз художников. Краткая хроника 1932—2009. 2-я часть. 1946—1958.//Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 20. СПб, 2011. С. 175—198.

Изо
История искусства СССР по годам